Групата е съставена от 12 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. При равенство в точките като следващ критерий за подреждане се взима головото съотношение.

Отборите заели последните две места отпадат в „Б“ група.

Класиране 

 1. ЦДНА – пълно име Централен дом на народната армия;
 2. Димитрово – днес град Перник;
 3. Станке Димитров – днес град Дупница.
 Левски започва сезона като Динамо
 Славия започва сезона като Ударник
 Ботев (Пловдив) започва сезона като ДНА
 Черно море започва сезона като СКНА, а го завършва като Ботев
 Марек започва сезона като Червено знаме

 Влизат: Дунав (Русе) и Ботев (Стара Загора)
 Отпадат: и Спартак (София) и Марек (Ст. Димитров).

Забележка:
 Преди сезона е създаден БСФС. Доброволните спортни организации (ДСО) се реорганизират от отраслов на териториален принцип. Във връзка с това по време на сезон 1957 много от клубовете възвръщат традиционните си имена. В „А“ РФГ Динамо (София) връща името си Левски, Ударник – Славия, СКНА (Пловдив) – Ботев, СКНА (Варна) – Ботев. Новите членове на „А“ РФГ също влизат с нови имена – Торпедо (Русе) – Дунав и Ударник (Стара Загора) – Ботев. Ведомствени остават ЦДНА, Спартак и Академик. Всичко това се случва обаче във втората половина на април.
 След края на сезон 1957 е решено в „А“ и двете „Б“ РФГ да няма повече от един отбор на едно и също физкултурно дружество. Това води до автоматичното изваждане на няколко отбора от „Б“ РФГ, въпреки че през предния сезон не са завършили в зоната на изпадащите.

Състав на шампиона ЦДНА (София)

Голмайстор

Любопитни факти 
 Стартира играта „Тото 1“ на Българския спортен тотализатор с предвиждания от футболното държавно първенство. Първият двубой в първия тираж е „Миньор“ (Перник)-„Динамо“ (София).
 За първи път в историята на елита шампионът има по-малко победи от вицешампиона.
 За първи път в историята на „вечното дерби“, единия отбор печели с 4 гола разлика.

Класиране „Б“ РФГ

Северна „Б“ РФГ 

 1. Толбухин – днес град Добрич.

 Завод 12 (София) е в структурата на ДФС „Славия“ и е изваден от Северната „Б“ РФГ, а на негово място е поставен Добруджа (Толбухин).
 Отпадат: Левски (Лом) и Партизанини (Русе).
 Влизат: Скобелев (Плевен), Локомотив (Г. Оряховица) и Бурков (Търговище).

Южна „Б“ РФГ  

 От състава на Южната „Б“ РФГ са извадени Марек II (Дупница) и Завод „Сталин“ (Перник), а на тяхното място влизат Червено знаме (Радомир) и Ботев (Благоевград).
 Отпада Марица (Пловдив).
 Влизат: Миньор (Брежани), Канев (Хасково) и Бенковски (Хасково)

Източници 
 Българските футболни първенства 1924 – 2003
 Български футболен архив
 www.bulgarian-football.com

5